Devoción popular puede referirse a:

 Devociones marianas
 Religiosidad popular
 Piedad popular
 Creencia popular
 Fe popular o "fe del carbonero" (fe implícita)

Notas